Университе́т Ту́рку (, ) — второй по величине университет Финляндии после Хельсинкского университета. Расположен на юго-западе страны, в городе Турку. Основан в 1920 году. Входит в объединение Коимбрская группа.

В 2012 году, по версии Times, университет входил в сотню лучших европейских университетов, хотя и занимал в этом списке одно из последних мест. В 2013 году в рейтинге авторитетной британской компании QS Quacquarelli Symonds университет занимал 205 место среди лучших университетов мира.

История 

Основанная в 1640 году в Турку Королевская академия Або была первым и единственным университетом Финляндии. В 1827 году после великого пожара, уничтожившего Турку, университет был переведен в новую столицу — Хельсинки. В 1822 году в Академии начинали своё обучение известные финские деятели — Йохан Снелльман, Элиас Лённрот, Йохан Рунеберг.

В 1918 году в Турку был воссоздан частный шведоязычный университет — Академия Або. Одновременно, по желанию широких общественных кругов, в 1920 году в городе был основан частный финоязычный Университет Турку. Пожертвования на его создание перечислили 22040 человек.

В 1952-1959 годах по проекту архитектора  был построен новый городской университетский кампус на холме  (старые топонимы — «Рюссянмяки»  или «Весилиннанмяки» ). Новые здания — библиотеки, лабораторий, факультета естественных наук и главного административного блока расположены восточнее старого корпуса университета, возведённого в начале XIX века.

С 1995 года университет вошёл в объединение Коимбрская группа. Все дипломные работы студентов pro gradu проверяются на плагиат с помощью специальной компьютерной программы Moodle (максимальное наказание за плагиат — временное увольнение из университета сроком на 1 год).

Канцлеры 

 1921—1926 — Даниельсон-Кальмари, Юхан Рихард
 1926—1935 — Сетяля, Эмиль Нестор
 1935—1945 — 
 1945—1955 — Гранё, Йоханнес
 1955—1965 — 
 1965—1970 — Неванлинна, Рольф
 1970—1975 — 
 1975—1984 — 
 1984—1994 — 
 1994—1997 — 
 1997—2000 — 
 2000—2003 — 
 2003—2009 — 
 2010—2013 —

Ректоры 

 1922—1924 — 
 1924—1932 — 
 1932—1934 — Гранё, Йоханнес
 1934—1945 — 
 1945—1948 — 
 1948—1954 — 
 1954—1960 — 
 1960—1970 — 
 1970—1975 — 
 1975—1981 — 
 1981—1987 — 
 1987—1993 — 
 1994—1997 — 
 1997—2012 — 
 2012—2019 — 
 2019— — Юкка Кола

Известные выпускники 
 1953 — Мауно Койвисто (р.1923), президент Финляндии
 1971 — Тимо Аираксинен (р.1947), профессор, завкафедрой моральной философии Хельсинкского университета
 1974 — Саули Нийнистё (р.1948), президент Финляндии
 1995 — Юсси Туомола (р.1965), финский художник комиксов

См. также 
 Академия Або
 Обсерватория Туорла

Ссылки 
 
  Университет Турку

Примечания